(The) Untouchable(s) kan verwijzen naar:

Literatuur 
Untouchable (1935), een roman van Mulk Raj Anand uit 1935
The Untouchables (1957), een autobiografie van Eliot Ness uit 1957
The Untouchable (1997), een sleutelroman van John Banville uit 1997

Film, televisie en media 
The Untouchables (televisieserie), een televisieserie uit 1959, gebaseerd op het gelijknamige boek van Eliot Ness uit 1957
The Untouchables (1987), een film uit 1987, eveneens gebaseerd op het boek van Eliot Ness
The Untouchables (1993), een televisieserie uit 1993, gebaseerd op de film uit 1987
The Untouchables (computerspel), een computerspel gebaseerd op de film uit 1987
Untouchable (2009), een Japanse televisieserie uit 2009
Untouchable, Britse titel van de Franse speelfilm Intouchables uit 2011

Muziek

Bands 
Untouchable (hiphop-band), een Zuid-Koreaans hiphop-duo
Untouchables (punkband), een Amerikaanse hardcore-punkband
The Untouchables (Los Angeles), een Amerikaanse soul/mod-revival-band uit Los Angeles
The Untouchables (rockband), Een Engelse progressive rockband rond Adrian Smith

Muziekalbums 
Untouchables (Lakeside), 1983
Untouchable (Mac Mall), 1996
The Untouchable (Scarface)'', 1997
Untouchables (Korn), 2002
Untouchable (Anthony B), 2004
Untouchable (Before Their Eyes), 2010
Untouchable (Anathema), 2013

Songs 
Untouchable (Lisa Lopes), 2001
Untouchable (Tupac Shakur), 2006
Untouchable (Girls Aloud), 2008